Burg Altdorf steht für:

 Burgruine Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Burgstall Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Burg Altendorf, Burgruine in Essen
 Burgaltendorf, Stadtteil von Essen